Oberer Wasengraben und Wasengraben sind Gewässernamen:

 Oberer Wasengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Oberndorf, Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Baden-Württemberg
 Oberer Wasengraben (Fuchsleitengraben), rechter Zufluss des Fuchsleitengrabens (zur Bibart) bei Ziegenbach, Markt Bibart, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Wasengraben (Aspacher Graben), linker Zufluss des Aspacher Grabens (zum dort Brettach genannten Weidenbach) bei Asbach, Ortsteil Hengstfeld, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wasengraben (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat bei Mitteldachstetten, Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Baden-Württemberg
 Wasengraben (Marsbach), linker Zufluss des Marsbachs bei Im Rippberger Tal, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Wasengraben (Oberer Wasengraben), rechter Zufluss des Oberen Wasengrabens (zur Altmühl) bei Ornbau, Landkreis Ansbach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Wasenbach